Regionalliga 1976/77 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1976/77
 Handball-Regionalliga West 1976/77